«Nenúfar» és una denominació sense caràcter taxonòmic que pot referir-se a:

 La família de les nimfeàcies (Nymphaeaceae).
 El gènere de les nimfees (Nymphaea).
 El gènere dels núfars (Nuphar).